Il Torneo di Viareggio 1950 è stata la seconda edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stata la Sampdoria per la prima volta nella storia della competizione.

Le 12 squadre partecipanti arrivavano da 4 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 9, dall'Italia.

Formato 
Le 12 squadre sono organizzate in diversi turni ad eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale. Quattro squadre (le tre straniere e la ) sono state qualificate direttamente ai quarti di finale senza disputare il primo turno eliminatorio.

Squadre partecipanti 

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  -

Tabellone torneo

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1950
Torneo di Viareggio